Бочаров Ручей:
 Бочаров Ручей — резиденция президента РФ
 Бочаров Ручей — долина в Краснодарском крае
 Бочаров ручей — ручей в Краснодарском крае